Benjamin Walker (1753-1818) – soldato della guerra d'indipendenza americana e successivamente membro della Camera dei rappresentanti di New York
Benjamin Walker – scrittore britannico di religione e filosofia
Benjamin Walker – attore statunitense
Ben Walker – attore statunitense del cinema muto
Ben Walker – rugbista australiano